France (endonimo della Francia) può anche riferirsi a:

Mass media 
France 2 – televisione francese
France 3 – televisione francese
France 4 – televisione francese
France 5 – televisione francese
France 24 – televisione francese

Persone
Anatole France – scrittore francese
Pierre Mendès France – politico francese
 Richard T. France – biblista britannico

Trasporti
 France – nave da battaglia francese
 France – transatlantico francese

Cinema
 France - film diretto da Bruno Dumont

Altri progetti